Arsen steht für:
 Arsen, chemisches Element
 Synonym von Arsenik (Arsentrioxid), verwendet als Mordgift 

 Arsen (Plural von Arsis, griech. für „Heben des Fußes beim Tanz“, auch Hebung in der Verslehre), siehe Arsis und Thesis

Arsen ist der Vor- bzw. Familienname folgender Personen: 
 Arsen (Vorname), dort auch zu Namensträgern

 Hendrik Arsen (1586–1658), belgischer Drucker und Autor, siehe Hendrik I. Aertssens
 Hendrik Arsen (1622–1663), belgischer Drucker und Buchhändler, siehe Hendrik II. Aertssens

Arsen ist Ortsname:
 Arsen (Arzanene), antike und mittelalterliche Stadt zwischen Mesopotamien und Armenien

Siehe auch:
 Arsan
 Arsin
 Arsenius
 Arsen und Spitzenhäubchen, Film (1944)
 Spitzenhäubchen und Arsenik, Theaterstück (1939) von Joseph Kesselring